Niemcy:
 Tautenhain – dzielnica Frohburga
 Tautenhain – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland

Zobacz też:
 Tautenhayn